Hundeloch bezeichnet 

allgemein:
 Betzekämmerchen, auch Hundeloch, Hundestall und Narrenkäfig genannt, kleine bauliche Einrichtungen des historischen Strafvollzugs

speziell:

 Hundeloch (Hannover), Mauerreste eines Gefängnisses im Von-Alten-Garten in Linden